Yves Simplice Mboussi (Bafia, 1987. május 30. –) kameruni labdarúgóhátvéd.

Források 
Yves Mboussi adatlapja a transfermarkt.co.uk oldalon 

1987-ben született személyek
Kameruni labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
A Bellinzona labdarúgói
A Lugano labdarúgói
A Nyíregyháza Spartacus labdarúgói
A Vecsési FC labdarúgói
A Kisvárda FC labdarúgói
Élő személyek
A Balassagyarmati VSE labdarúgói